Lincoln; Written for the Occasion of the Unveiling of the Freedmen’s Monument in Memory of Abraham Lincoln – wiersz amerykańskiej poetki Henrietty Cordelii Ray, opublikowany w Nowym Jorku w 1893. Utwór powstał z okazji odsłonięcia Emancipation Memorial w Waszyngtonie w 1876.

To-day, O martyred chief, beneath the sun 
We would unveil thy form; to thee who won 
Th' applause of nations for thy soul sincere, 
A loving tribute we would offer here. 
'T was thine not worlds to conquer, but men's hearts; 
To change to balm the sting of slavery's darts; 
In lowly charity thy joy to find, 
And open "gates of mercy on mankind." 
And so they come, the freed, with grateful gift, 
From whose sad path the shadows thou didst lift.

Przypisy

Bibliografia 
 
Amerykańskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1893